Усть-Тальменская — пригородная железнодорожная станция, расположенная на линии Новосибирск — Барнаул, в Тальменском районе в р. п. Тальменка.

Имеется разгрузочно-погрузочный пункт (пиломатериал, уголь древесный, древесина).
Является пересадочным пунктом для многих направлений пассажирских и пригородных поездов.

Факты 
 Приём/выдача повагонных отправок грузов (открытые площадки)
 Приём/выдача повагонных и мелких отправок (подъездные пути)
 Приём/выдача повагонных отправок грузов (крытые склады)
 Продажа пассажирских билетов. Приём, выдача багажа
Ближайшие города: Барнаул, Новосибирск, Новокузнецк
От станции Усть-Тальменская можно доехать без пересадок до следующих станций:

 Санкт-Петербург
 Самара
 Новосибирск
 Саратов
 Екатеринбург
 Красноярск
 Волгоград
 Челябинск
 Барнаул

Примечания 

Станции Западно-Сибирской железной дороги
Станции Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Алтайского края
Тальменский район